Караш — многозначный термин.
 
 Караш — село во Врачанской области Болгарии.
 Караш — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Караш — село в Мангистауском районе Мангистауской области Казахстана.
 Караш — село в Ростовском районе Ярославской области России.
 Караш — река в Сербии и Румынии, приток Дуная.
 Караш — мифологический персонаж.
 Караш — горный хребет в Казахстане.